Samuilovo este numele mai multor localități din Bulgaria:

 Samuilovo, sat în Regiunea Blagoevgrad
 Samuilovo, sat în Regiunea Dobrici
 Samuilovo, sat în Regiunea Sliven
 Samuilovo, sat în Regiunea Stara Zagora